Сициос, или Волосистый огурец (; от ), — род растений семейства , распространённый в тропиках и субтропиках Америки, Австралии и Океании.

Ботаническое описание

Таксономия

Синонимы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Чайот
 
 , nom. superfl.

Виды 
Род включает около 50 видов:

Примечания

Литература 
 
 
 

Тыквенные
Флора Южной Америки
Флора Северной Америки
Флора Австралии и Океании